Фе́никс-парк (, ) — парк в Дублине, один из крупнейших в мире городских общедоступных парков. Расположен в 3 км к северо-западу от центра Дублина и имеет площадь 707 га. Название парка происходит от ирландского словосочетания fionn uisce, что обозначает «чистая вода».

С XII века участок земли, на котором ныне расположен Феникс-парк, принадлежал ордену Иоаннитов, создавшему неподалёку аббатство Килменхэм, ныне занятое одноименным госпиталем. В 1539 году имущество ордена было конфисковано в казну, а в 1662 году вице-король герцог Ормонд учредил Королевский охотничий парк, обнеся границы стеной и начав разведение ланей и фазанов. В 1745 году Феникс-парк был открыт для свободного посещения.

К достопримечательностям парка, помимо обширной популяции ланей (около 400—450), относятся:

 замок Аштаун XV века, 
 открытый в 1831 году Дублинский зоопарк, содержащий более 700 видов зверей и птиц, 
 Папский крест, установленный в 1979 году в память о визите Иоанна Павла II, 
 63-метровый монумент в память Веллингтона, 
 установленная в 1747 году коринфская колонна с фениксом наверху.

Также в парке располагаются резиденция президента Ирландии, построенная в 1754 для британского лорд-лейтенанта, Дирфилд — бывшая дублинская резиденция государственного секретаря по ирландским делам, а с 1927 года — особняк посла США, штаб-квартира национальной полиции.

В Феникс-парке произрастает 351 вид растений, из которых около 30 % — цветковые. В нём с 1929 года проходят автомобильные гонки.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Обзор основных зданий в парке

Парки Дублина
Появились в 1662 году